Duprat ist der Familienname folgender Personen: 

 Antoine Duprat (1463–1535), französischer Kardinal und Staatskanzler
 Bernard Duprat (* 1943), französischer Rugby-Union-Spieler
 François Duprat (1940–1978), französischer rechtsextremer Denker
 Claude Duprat, († 1532) französischer Geistlicher und Bischof von Mende

 Jean Duprat (1760–1793), französischer Revolutionär
 Jean Étienne Benoît Duprat (1752–1809), französischer General und Revolutionär
 Réginald Duprat (1877–1954), kanadischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Prince-Albert
 René Duprat (1926–1996), französischer Gypsy-Jazz-Musiker
 Rogério Duprat (1932–2006), brasilianischer Komponist 
 Thomas Duprat, († 1528) französischer Geistlicher und Bischof von Clermont